Кастела () — греческий топоним. Может означать:

 Кастела (гора) — гора в Пирее.
  — район в Пирее.
  — деревня на Эвбее.
 Кастела (Лакония) — деревня на Пелопоннесе, в сообществе .